Colonnello – grado militare
Colonnello – elemento verticale della capriata

Persone
Antonio Colonnello – attore e doppiatore italiano
Attilio Colonnello – pittore e scenografo italiano
Gene Colonnello –cantante e compositore italiano
Gianluca Colonnello – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Pio Colonnello – filosofo e docente universitario italiano.